XXX Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в мае 1984 года в Архангельске по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны второй раз подряд стал Александр Дыбман. На втором месте оказался Анатолий Гантварг, на третьем — архангелогородец Александр Балякин.

На этом чемпионате разыгрывалось три места от советской федерации для участия в чемпионате мира по международным шашкам 1984 года, так как отечественные гроссмейстеры В. Вирный и А. Гантварг получили персональное право выступить в чемпионате мира.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1984
Шашки международные
1984 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1984 году
1984 год в Архангельской области
Май 1984 года
Спорт в России в 1984 году